

Sigle 
 Member of the European Parliament – Europarlamentare
 Model European Parliament – simulazione del Parlamento europeo
 Motor Evoked Potential – potenziale evocato motorio
 Mission Equipment Package – insieme di sistemi di un aeromobile installati per svolgere una particolare missione.
 Movimento per l'Emancipazione della Poesia – movimento apartitico per la diffusione della poesia contemporanea.

Codici 
 MEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mersing (Malaysia)
 mep – codice ISO 639-3 della lingua miriwung

Automobilismo 
 MEP – monoposto francese degli anni sessanta – settanta, realizzata con motori Citroën e Panhard

Chimica 
 MEP – 2-C-metileritritol 4-fosfato

Engineering 
 MEP – Mechanical, Electrical and Plumbing, racchiude i tre settori del settore edile seguiti da una società di ingegneria dedicata. Vedi la sezione inglese.

Internet 
 MEP – Multi Editor Project

Religione 
 MEP – sigla della Società per le missioni estere di Parigi